Grzegorz Musiał (ur. 1952) – polski poeta
 Grzegorz Musiał (ur. 1955) – polski fizyk
 Grzegorz Musiał (ur. 1984) – polski żużlowiec